Samuel Schaarschmidt ist der Name folgender Personen:

* Samuel Schaarschmidt (Mediziner) (1709–1747), deutscher Physiologe und Pathologe
 Samuel Schaarschmidt (Schauspieler) (* 1993),  deutscher Schauspieler und Synchronsprecher